Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2004 года  прошёл в Компьене с 14 по 22 августа по круговой  системе.  В нём приняли участие 12 спортсменов.

 —  Жиль Дельмот

 —  Арно Кордье

 —  Лоран Нико

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2004 году
2004 год в шашках
Спорт в Компьене